Josef Gasser kan syfta på:

* Josef Gasser (1816–1900), österrikisk bildhuggare
 Josef Gasser (1873–1957), österrikisk komponist och kyrkomusiker